«Босой руководитель»: «» — американская комедия 1971 года, режиссёр Роберт Батлер.
 «Босой руководитель» — американский телефильм 1995 года, режиссёр Сьюзен Зейделман. Ремейк фильма 1971 года.

См. также